

Первый этап 
19-21 сентября 2003 года

Группа 1 (Москва)

Группа 2 (Москва)

Группа 3 (Екатеринбург)

Группа 4 (Югорск)

Группа 5 (Саратов)

Группа 6 (Липецк)

Группа 7 (Щёлково)

Группа 8 (Волгодонск)

Второй этап 
5-7 декабря 2003 года

Группа 1 (Екатеринбург)

Группа 2 (Москва)

Финал четырёх 
г. Чехов, 26-27 декабря 2003 года

Кубок России по мини-футболу
2003 год в мини-футболе